Judex peut désigner : 
 un juge, en latin ; le terme a été employé, à diverses époques, les officiers de justice.

 Matthäus Judex, théologien et réformateur protestant allemand (1528-1564).  

Judex, un personnage de justicier apparu à l'époque du cinéma muet ; par extension, les œuvres qui le mettent en scène :
 un film de Louis Feuillade : Judex, sorti en douze épisodes entre 1916 et 1917.
 un livre d'Arthur Bernède : Judex, publié en même temps que le film de Feuillade en 1917.
 un film de Louis Feuillade, La Nouvelle Mission de Judex, sorti en 1918.
 un film de Maurice Champreux : Judex 34, sorti en 1934
 un film de Georges Franju : Judex, sorti en 1963.
 un livre de L.L. de Mars : Judex, publié en 2015 aux éditions la Cinquième Couche.

 JUDEX : un fichier de la gendarmerie française regroupant les informations concernant les auteurs d'infractions interpellés par les services de la gendarmerie.